Le terme ligne 64 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 64 du Tramway vicinal d'Anvers ;
 Ligne 64 du tramway de Bruxelles.

Voir aussi 
  

64